Claro Open Colombia — турнир среди мужчин
 Copa Colsanitas — турнир среди женщин